La Aprilia RS-GP es el nombre de la motocicleta de cuatro tiempos desarrollada por Aprilia para competir en el Campeonato del Mundo de MotoGP a partir de la temporada 2015.

Historia 
 Temporada 2015 
En 2015, Aprilia volvió al campeonato mundial como un equipo de fábrica, con Álvaro Bautista  y Marco Melandri, que hizo una reaparición desde que compitió por última vez en la clase reina en 2010. Aprilia volvió a la clase reina bajo el nombre de Aprilia Racing Team Gresini, para ser exactos, no un bajo un esfuerzo completo de la fábrica sino de una asociación con el equipo de Fausto Gresini el Gresini Racing.

 Temporada 2016 
Para el 2016 Aprilia se quedó en MotoGP pero esta vez el campeón del Mundo de Moto2 2011, Stefan Bradl, quién unió al equipo Aprilia, después de haber competido con el equipo desde el GP de Indianápolis de 2015 en adelante.

El 3 de abril de 2016, la RS-GP logró su mejor resultado, habiendo terminado en el 7º puesto en el GP de Argentina 2016 con Stefan Bradl después de comenzar la carrera desde el 16º lugar de la parrilla. Consiguió otros dos 7º puestos en Japón y en Malasia con Álvaro Bautista.

 Temporada 2017
En 2017, los pilotos Aprilia ueron el británico Sam Lowes proveniente de Moto2 y el español Aleix Espargaró proveniente de Team Suzuki ECSTAR MotoGP. En la primera carrera de la temporada en Qatar, Espargaró logró el mejor resultado de la RS-GP al terminar en la sexta posición, resultado que vovlió a repetir en el Gran Premio de Aragón.

Resultados

Campeonato del Mundo de Motociclismo 

 * Temporada en curso.

Victorias

Notas

Referencias 

Motocicletas del Campeonato Mundial de Motociclismo
Modelos de motocicletas de competición
Aprilia